Баррера () — іспаномовне прізвище.

Відомі носії:
 Давід Омар Родрігес Баррера (1989) — іспанський футболіст, захисник
 Марко Антоніо Баррера (1974) — мексиканський боксер-професіонал
 Сіксто Баррера (1983) — перуанський борець греко-римського стилю
 Франсіско Баррера (1595—1658) — іспанський художник
 Хуан Баррера (1989) — нікарагуанський футболіст

Іспанські прізвища